Gian Marco Moroni era il detentore del titolo ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Federico Coria ha sconfitto Francesco Passaro con il punteggio di 7-6(7-2), 6-4.

Teste di serie 

  Federico Coria (campione)
  Benoît Paire (primo turno, ritirato)
  Hugo Dellien (ritirato)
  Gian Marco Moroni (ritirato) 

  Alexander Shevchenko (semifinale) 
  Marco Cecchinato (secondo turno) 
  Luciano Darderi (quarti di finale, ritirato) 
  Francesco Passaro (finale)

Qualificati 

  Fábián Marozsán (semifinale)
  Federico Arnaboldi (primo turno)
  Filip Peliwo (primo turno)

  Giovanni Fonio (secondo turno) 
  Andrew Paulson (primo turno) 
  Íñigo Cervantes Huegún (primo turno, ritirato)

Lucky loser 

  Shintaro Mochizuki (quarti di finale)

  Georgii Kravchenko (primo turno)

Wildcard 

  Gianmarco Ferrari (secondo turno)
  Matteo Gigante (quarti di finale)

  Francesco Maestrelli (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Milano ATP Challenger 2022